Фурмановка — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Фурмановка — прежнее название аула Мойынкум, административного центра Мойынкумского района Жамбылской области.
 Фурмановка — до 2008 г. название аула Байтерек района Магжана Жумабаева Северо-Казахстанской области.

Россия 
 Фурмановка — посёлок в Нестеровском районе Калининградской области.
 Фурмановка — посёлок в Полесском районе Калининградской области.
 Фурмановка — село в Марксовском районе Саратовской области.

Крым 
Спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России.
 Фурмановка — село в Бахчисарайском районе.

Украина 
 Фурмановка — село в Новоукраинском районе Кировоградской области.
 Фурмановка — село в Килийском районе Одесской области.
 Фурмановка — село в Каменец-Подольском районе Хмельницкой области.

См. также 
 Фурманов
 Фурманово